Rybczynski  est un nom de famille polonais. Il peur faire référence à:
 Natalia Rybczynski (née en 1971), une paléobiologiste canadienne
 Tadeusz Rybczynski (1923-1998), un macroéconomiste polonais naturalisé anglais
 Zbigniew Rybczyński (né en 1949), un réalisateur polonais